Stateira ou Statira est le nom de trois princesses perses de la dynastie achéménide.
 Stateira, fille d'Hydarnès III satrape d'Arménie et épouse d'Artaxerxès II.
 (831) Stateira, est un astéroïde désigné d'après elle.   
 Stateira, épouse de Darius III.
 Stateira, fille de Darius III et de Stateira , épouse d'Alexandre le Grand.